Лже Симео́н Шу́йский — общее имя для двух самозванцев неизвестного происхождения, выдававших себя за царевича Симеона Шуйского — никогда не существовавшего сына русского царя Василия IV Шуйского.

Долгое время в исторической литературе считалось, что самозванец, действовавший в Польше, и самозванец, действовавший в Молдавии, — одно и то же лицо. В связи с этим некоторые авторы ошибочно именовали его Лже-Шуйский I. Однако при новых исследованиях было доказано, что это два разных человека. Так, в частности, было установлено, что когда самозванец объявился и действовал в Польше в 1639—1640 годах, другой лже-Симеон уже действовал в Молдавии в 1639 году.

Первый самозванец 
О первом лже-Симеоне практически ничего не известно, так же, как и о том, какие планы строил самозванец. В документах он фигурирует как «некий воин ляшской земли» и было ему около  30 лет. Сохранились и описание внешности лже-Симеона: «Собою он молод, толст, волосом рус, уса и бороды нет…».

В январе 1639 года самозванец объявился в Польском городе Самборе, где нанялся в работники к местному попу, поселившись в его доме. Через неделю поп увидел у лже-Симеона на спине «царские знаки» в виде звезды и креста и потребовал от него ответа о своём происхождении. Не получив от самозванца никаких объяснений, поп доставил его к коронному подскарбию Яну Николаю Даниловичу, которому лже-Симеон открыл своё «царское» имя. Самозванец объявил себя царевичем Симеоном Шуйским — сыном русского царя Василия IV, объяснив, что знаки на спине означают фамильные символы династии Шуйских.

По словам самозванца, в его малолетстве, когда пленного царя Василия IV Шуйского везли в Польшу, его, Симеона, выкрали и держали у себя запорожские казаки. В действительности у Василия Шуйского не было сыновей. Пан Ян Данилович уважительно отнёсся к новоявленному «царевичу», поселил его у себя, даровав ему одежды и деньги. Вскоре о самозванце узнала и местная шляхта, после чего лже-Симеону «отовсюду несли деньги и различные пожертвования, его берегли и жалели».

Летом 1639 года подскарбий Ян Данилович отвёз самозванца на сейм в Варшаву, где тот предстал перед королём Владиславом IV. На польском сейме не все поверили в рассказ «царевича Симеона», звучали заявления, что он «самозванец и вор». Однако польские власти всё же решили поберечь «царевича». Было решено оставить лже-Симеона у подскарбия Яна Даниловича. Вскоре из-за плохого знания «царевичем» русского языка подскарбий отослал того в монастырь к архимандриту Илецу учиться русскому языку и грамоте.

О самозванце стало известно в Российском царстве. В это же время между двумя государствами велись долгие переговоры по выдаче другого самозванца — Яна Фаустина Лубы, выдававшего себя за царевича Ивана Дмитриевича — сына «царя Дмитрия» и Марины Мнишек. По делу Лубы в 1643 году на переговоры в Польшу прибыли московские послы, требуя также выдать и лже-Симеона. Польские власти подтвердили, что к подскарбию Яну Даниловичу приходил человек, выдававший себя за царевича Симеона Шуйского. Однако по словам панов подскарбий, распознав в нём самозванца, прогнал того со двора и «где он сейчас, не известно». О дальнейшей судьбе польского лже-Симеона ничего не известно.

Из сохранившихся документов также известно, что весной 1640 года самозванец ещё жил у Яна Даниловича. Так, о нём упоминал Мануил Сеферов по прозвищу Дербинский, ещё один самозванец, выдававший себя за некоего «московского царевича». В этот период Мануил познакомился и подружился с лже-Симеоном, общаясь с ним на протяжении полугода. Всё это позволяет опровергнуть версию, что польским и молдавским самозванцем был один и тот же человек: польский лже-Симеон в 1640 году всё ещё находился в Польше, а молдавский «царевич Симеон Шуйский» действовал уже летом 1639 года. В дальнейшем, в 1641 году, в руки московских властей попал Мануил Сеферов, пленённый казаками в Азове. У него на теле обнаружили таинственные знаки, и после этого русские власти ошибочно посчитали Мануила исчезнувшим лже-Симеоном.

Второй самозванец 
О втором лже-Симеоне известно ещё меньше. По данным молдавского господаря Василия Лупу, самозванцу было около 25 лет. В 1639 году он приехал из Польши в Молдавию, где и огласил своё царское имя. 15 июля он оказался на аудиенции у господаря Василия Лупу. Самозванец рассказал свою историю: якобы его в детстве, вместе с отцом царём Василием IV, пленили поляки и отвезли в Польшу, где он все последующие годы находился в плену и только сейчас смог бежать. Также «царевич» сообщил, что в России у него осталась сестра по имени Анна, вышедшая замуж за некоего боярина Симеона Прозора.

В доказательство того, что он является сыном царя Василия IV Шуйского, самозванец показал господарю «царские знаки», выжженные на спине. После этих событий «царевич» стал просить у Лупу помощи в переправе с паломниками в Стамбул и  грамоту к османскому султану. Однако Василий Лупу медлил с ответом, а затем и вовсе отослал самозванца в Сучаву. В августе 1639 года молдавский господарь послал грамоту в Москву с просьбой подтвердить, действительно ли его гость является сыном Василия IV Шуйского.

Русские власти были встревожены появлением самозванца в Молдавском княжестве и послали к господарю Василию, в столицу Яссы, царского посла Богдана Минича Дубровского. Приехав к Лупу, Дубровский объявил, что «царевич Симеон Шуйский» на самом деле самозванец и «вор» и попросил выдать обманщика Москве. После этих обвинений господарь Василий в знак «дружбы и любви к русскому царю» выдал лже Симеона Шуйского послам. В конце 1639 года, по дороге в Москву, самозванец был убит. Ему отрубили голову, содрали кожу в тех местах, где были «царские знаки» и отвезли в русскую столицу как доказательство смерти Лжесимеона.

См. также 
Луба, Ян Фаустин
Мануил Сеферов

Примечания 
Комментарии

Сноски

Литература 
 
 
 
 
 
 

Российские самозванцы XVII века
Самозванцы, чья подлинная личность не была установлена
Авантюристы XVII века